Капо́те:
 Капоте, Трумен (1924—1984) — американский романист и новелист.
 «Капоте» (2005) — биографический фильм-драма о Трумене Капоте.